Il singolare  dello  San Marino CEPU Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Martin Kližan era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato alla Rogers Cup 2013.

Marco Cecchinato ha battuto in finale Filippo Volandri 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Daniel Gimeno-Traver (semifinali)
  Adrian Ungur (quarti di finale)
  Guillaume Rufin (quarti di finale)
  Jiří Veselý (quarti di finale)

  Jan-Lennard Struff (semifinali)
  Filippo Volandri (finale)
  Jesse Huta Galung (secondo turno)
  Blaž Kavčič (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

San Marino CEPU Open 2013
ATP Challenger Tour 2013